Engeland, het voormalig koninkrijk in het huidige Verenigd Koninkrijk
Koninkrijk Engeland, de historische staat
Engeland (Ukkel), een wijk en voormalig gehucht in de Belgische gemeente Ukkel

Nederlandse buurtschappen 
Engeland (Drenthe), in de gemeente De Wolden in Drenthe
Engeland (Dalfsen), in de gemeente Dalfsen in Overijssel
Engeland (Hardenberg), in de gemeente Hardenberg in Overijssel
Engeland (Apeldoorn), in de gemeente Apeldoorn in Gelderland
Engeland (Oldebroek), in de gemeente Oldebroek in Gelderland

Zie ook 
England (doorverwijspagina)